XI — число 11, записанное римскими цифрами.
 XI век — столетие, длившееся от 1001 года до 1100 года.
 XI век до н. э. — столетие, длившееся от 1100 года до н. э. до 1001 года до н. э.
 XI тысячелетие до н. э.
 XI монограмма — раннехристианский символ: «X» означает XPICTOC (Χριστος, ) и «I» означает IHCOYC (Ιησους, ).
 XI округ Парижа
 Final Fantasy XI
 XI Клавдиев легион
 XI зимние Олимпийские игры
 XI Летние Олимпийские игры
 XI летняя Универсиада
 XI зимняя Универсиада
 XI съезд РКП(б)
 XI Московский кинофестиваль
 XI — альбом американской хеви-метал группы Metal Church.